Василий Александров:
 Александров, Василий Александрович (1877—1956) — заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, доктор медицинских наук. 
 Александров, Василий Алексеевич (1922—2014) — Герой Социалистического Труда.
 Александров, Василий Георгиевич (1887—1964) — советский ботаник.
 Александров, Василий Егорович (род. 1947) — генерал-майор авиации, генеральный директор АНТК им. Туполева, ОАО «Международный аэропорт Внуково»
 Александров, Василий Иванович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Александров, Василий Николаевич (1888—1953) — русский и советский архитектор.